Surry kan syfta på:

Surry, Maine
Surry, New Hampshire
Surry, Virginia

Se även
 Sury (olika betydelser)